Elina Svitolina era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima del secondo turno.

In finale Ashleigh Barty ha sconfitto Nao Hibino con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Elina Svitolina (secondo turno, ritirata)
  Carla Suárez Navarro (primo turno)
  Caroline Garcia (primo turno)
  Peng Shuai (secondo turno, ritirata)

 Duan Yingying (quarti di finale)
 Wang Qiang (quarti di finale)
 Elise Mertens (primo turno)
 Çağla Büyükakçay (primo turno)

Wild card 

  Zarina Dijas (primo turno)
  Katarina Zavac'ka (primo turno)

 Zheng Saisai (secondo turno)

Qualificate 

  Ashleigh Barty (campionessa)
  Jang Su-jeong (primo turno)
  Anna Kalinskaja (secondo turno)

 Miyu Katō (secondo turno)
 Lesley Pattinama Kerkhove (quarti di finale)
 Sabina Sharipova (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Alya WTA Malaysian Open 2017